Sergio Escudero (né en 1964), footballeur argentino-japonais 
Sergio Escudero (né en 1988), footballeur japonais 
Sergio Escudero (né en 1989), footballeur espagnol